

Сакмара — річка в Оренбурзькій області, права притока Уралу
 Сакмара — село, районний центр, Оренбурзька область